Sudanell kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Sudanell (ort), Katalonien, Província de Lleida, 
 Sudanell (kommun), Katalonien, Província de Lleida, 

Robotskapade Spanienförgreningar